Amazone-oeistiti's, het geslacht Mico van Klauwaapjes
 Mico (Texas), een gemeentevrij gebied in Texas, de Verenigde Staten
 Mico (rivier), een zijrivier van de Escondidorivier in Nicaragua
 Mitso Asen (ook Mico), Tsaar van Bulgarije van 1256 tot 1257
 MICO, een voormalige rijstpellerij in de Nederlandse stad Zaandam
 Mico (band), een Canadese punkband